Ramponi ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Ramponi (1902–1986), italienischer Rennmechaniker und Autorennfahrer,
 Luigi Ramponi (* 1930), italienischer General und Politiker
 Salvatore Fernando Ramponi, italienischer Filmregisseur